Kogan () est la forme populaire russe du nom juif , qui désigne les descendants des grands prêtres de l'ancien Israël.

 Artur Kogan (1974- ), joueur d'échecs israélien
 Claude Kogan (1919-1959), femme alpiniste et écrivain
  (1978-2017), violoniste russe
 Jacob Kogan (1995-), acteur américain
 Leonid Kogan (1924-1982), violoniste russe
 Mikhaïl Kogan (1925-2011), physicien et mathématicien russe
 
 Raquel Kogan (1955-), artiste brésilienne
 Aleksandr Kogan, dont la start-up a été impliquée dans le vol de données personnelles dans les comptes Facebook de millions d'internautes, dans le cadre du scandale Facebook-Cambridge Analytica/AggregateIQ

Patronyme juif
Patronyme russe